Bora Bora kan avse
 Bora Bora – en ö i Sällskapsöarna
 Bora-Bora – en kommunen  i ögruppen Sällskapsöarna, Franska polynesien
 Bora-Bora (musikalbum) – ett musikalbum av Os Paralamas do Sucesso